ICV je lahko:

 možganska kap
 oklepni transporter, angleško Infantry Carrier Vehicle